Паровоз А:
 Паровоз А — российский пассажирский паровоз выпускавшийся в 1859 году для Николаевской железной дороги 
 Паровоз А — российский пассажирский паровоз выпускавшийся в 1892—1907 годах